Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Centralnej w Taszkencie rozegrano od 2 do 4 września1995 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Zapasy w stylu wolnym

Zapasy w stylu klasycznym

Linki zewnętrzne 
 
 

1995 w Azji
1995 w zapasach
Igrzyska Azji Centralnej
Sport w Taszkencie